Rabia steht für:

 Sefer Rabia, talmudisches Werk
 Rabia – Stille Wut, ecuadorianischer Spielfilm (2009)
 R4bia, Handzeichen und Emblem der Protestbewegung in Ägypten 2013

Rabia ist der Name folgender Orte und Landstriche:
 Diyar Rabi'a, mittelalterlicher arabischer Name der größten der drei Provinzen der Dschazīra
 Rabia (Irak), an der Grenze zu Syrien gelegene Stadt im irakischen Gouvernement Ninawa
 Rabiʿa, Stadt im Gouvernement Latakia in Syrien

Rabia ist der Familienname folgender Personen:
 Abu Hamza Rabia (1967–2005), ägyptisches Mitglied der al-Qaida
 Cheikha Rabia (* 1944), algerische Sängerin
 Hamad Abu Rabia (1929–1981), israelischer Politiker
 Rami Rabia (* 1993), ägyptischer Fußballspieler